La Supercoupe d'Ukraine de 2020 est la dix-septième édition de la Supercoupe d'Ukraine. Ce match de football prend place le  au Stade olympique de Kiev.

Elle oppose l'équipe du Chakhtar Donetsk, championne d'Ukraine en 2019-2020, à celle du Dynamo Kiev, vainqueur pour sa part de la Coupe d'Ukraine. Le Chakhtar dispute à cette occasion sa seizième Supercoupe tandis que le Dynamo y prend part pour la quatorzième fois. Avant cette rencontre, les deux équipes s'étaient déjà affrontées à douze reprises dans le cadre de la compétition, avec un bilan de sept victoires pour le Dynamo contre cinq pour le Chakhtar.

Disputée à huis clos en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, la rencontre voit le Dynamo Kiev ouvrir le score à la  par l'intermédiaire de Carlos de Pena avant que Gerson Rodrigues ne porte le score à 2-0 à la demi-heure de jeu. Les Donetskiens réagissent peu avant la mi-temps avec un but de Júnior Moraes et dominent globalement la deuxième période mais échouent à marquer un deuxième but égalisateur. Les Kiévains finissent par confirmer leur succès à la  grâce à l'entrant Fran Sol pour un résultat final de 3 buts à 1. Cette victoire permet au Dynamo de remporter sa neuvième Supercoupe d'Ukraine, la troisième consécutive.

Feuille de match

Annexes

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Ukraine de football 2019-2020
 Coupe d'Ukraine de football 2019-2020

2020
Sport en Ukraine en 2020
Sport en août 2020
Compétition de football à Kiev
Face-à-face du Chakhtar Donetsk
Face-à-face du Dynamo Kiev